Мольцер ()

  — нидерландский историк литературы, профессор.
 Мольцер, Йозеф (1906—1987) — австрийский футболист и футбольный тренер.
 Мольцер, Якоб (1503—1558) — страсбургский поэт-гуманист и переводчик.

Примечания